Az 1993-as wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a német Steffi Graf nyerte a cseh Jana Novotna előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Steffi Graf (Bajnok)
  Martina Navratilova (Elődöntős)
  Arantxa Sanchez-Vicario (Negyedik kör)
  Gabriela Sabatini (Negyeddöntős)
  Mary Joe Fernández (Harmadik kör)
  Conchita Martinez (Elődöntős)
  Jennifer Capriati (Negyeddöntős)
  Jana Novotna (Döntős)

  Anke Huber (Negyedik kör)
  Magdalena Maleeva (Harmadik kör)
  Manuela Maleeva-Fragniere (Második kör)
  Katerina Maleeva (Első kör)
 - 
  Amanda Coetzer (Második kör)
  Helena Suková (Negyeddöntős)
  Nathalie Tauziat (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1993-as wimbledoni teniszbajnokság